Тишко — українське прізвище, яке пішло від імені Тихон або Тихомир. Відомі носії:

 Тишко Віктор Петрович (* 1923—2005) — Герой Радянського Союзу (1944).
 Тишко Володимир Анатолійович (* 1969) — російський актор, телеведучий.
 Тишко Михайло Олексійович (* 1959) — український радянський шпажист.
 Тишко Олександр Григорович (* 1932—2001) — доктор медичних наук, професор, академік АН ВШ України.
 Тишко Федір Олексійович (* 1936) — український учений та хірург-оториноларинголог, доктор медичних наук, професор, академік АН ВШ України.

Українські прізвища